rotesi – abitanti di Loreto Aprutino
rotesi – abitanti di Rota Greca